Die Football League First Division 1980/81 war die 82. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1980 und endete am 19. Mai 1981 und war die letzte Spielzeit, in der nur zwei anstatt drei Punkte für einen Sieg vergeben wurden.

Aston Villa gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Ipswich Town seine mittlerweile siebte Meisterschaft. Von den drei Aufsteigern Birmingham City, AFC Sunderland und Leicester City konnte nur Leicester die Klasse nicht halten und musste nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Second Division antreten. Dazu stiegen Norwich City und Crystal Palace ab. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Swansea City, West Ham United und Notts County ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||14
||21
||20
||19
||23
||23
||22
||24
||22
||24
||21
||25
||23
||24
||22
||24
||23
||23
||23
||26
||26
||28

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Aston Villa 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1980/81 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt. Mit dem Einsatz von nur 14 Spielern in der Saison schaffte Aston Villa einen Rekord. So wenig Spieler wurden bis dahin noch nie eingesetzt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

Weblinks 
 England 1980-81 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1980/81
Fußballsaison 1980/81